Denominació popular de les següents construccions:
 El Pont de l'Exposició de València
 L'Estadi Olímpic de Madrid